veut dire en anglais « la pièce », « la place » ou « la chambre » en anglais et peut désigner :
, film américain de Tommy Wiseau sorti en 2003 ;
, film belge de Giles Daoust sorti en 2006 ;
, film franco-belgo-luxembourgeois de Christian Volckman sorti en 2019 ;
, jeu vidéo sorti en 2012 ;
, un jeu vidéo sorti en 2004 :
, une pièce de Harold Pinter connue sous le titre La Chambre en français.

Voir aussi